Ворота Мурада — большой портал, расположенный на восточной стене центрального двора комплекса Дворца Ширваншахов. Является единственной постройкой XVI века на территории комплекса.

Историческая обстановка 
В 1576 году после смерти шаха Тахмасиба I на престол восходит его преемник шах Исмаил II. Новый правитель, не соблюдая условия заключённого в 1555 году Амасийского договора, пытается привлечь на свою сторону османских эмиров. Поэтому османский султан Мурад III поручает бейлербею Вана обеспечить стабильность в регионе. Отношения становятся ещё более напряжёнными после того, как вали сефевидского Луристана примыкает к османам. После смерти шаха Исмаила II в 1577 году начинается борьба за престол. В такой сложной для государства Сефевидов политической обстановке султан Мурад III объявляет ему войну.

Война, охватывавшая 1578—1590-е годы, на севере шла на Кавказском фронте, на юге — на иракском фронте. В 1578 году на сефевидский престол взошёл Мухаммед Худабенде. В результате
Чилдырской битвы, произошедшей 9 августа 1578 года между османской и сефевидской армиями, Сефевиды потеряли контроль над всей Грузией, в том числе и Тифлисом. В результате битвы с факелами между османами и сефевидами в 1583 году Дагестан и Ширван перешли под контроль османов. Их границы на востоке расширились максимально, они впервые получили доступ к
Каспийскому морю. Согласно Стамбульскому договору, подписанному османами и сефевидами в 1590 году, был признан переход под власть османов всего Северного Азербайджана, за
исключением Талышского региона, территории Южного Азербайджана от Карабаха до Мараги.

Строительство 
Ворота Мурада являются единственной постройкой XVI века на территории комплекса Дворца Ширваншахов. Надпись на арабском языке между двумя медальонами на верхней части портала гласит:

Построил его тебризский зодчий Амиршах.

Функция 
Если обратить внимание на генеральный план дворцового комплекса, то становится очевидным, что в этой части двора нет даже ни одной двери, через которую можно попасть в здание дворца. Поэтому портал как бы обособлен и не «увязан» с примыкающими к нему стенами. Портал построен из облицовочных камней хорошей тёски с тонкими швами, хорошо разрезанными. Стена же, сложенная из грубо отёсанных камней, ни по размерам, ни по швам не отвечает кладке портала и производит впечатление временного характера и более позднего происхождения.
С.Дадашов и М.Усейнов отмечают, что, возможно, кто-то из правителей хотел построить здесь здание, но что-то ему помешало. К тому же, согласно надписи на портале, здесь было велено
построить именно здание, а не ворота.

Архитектурные особенности 
Портал расположен на восточной стене центрального двора комплекса Дворца Ширваншахов. Архитектурно он выдержан в стиле диванхане и усыпальницы Ширваншахов, но по качеству обработки и декорировки уступает им.

В порталах диванхане и усыпальницы Ширванханов невысокий, но хорошо прорисованный дверной проём являлся своего рода масштабом, благодаря которому создавалось впечатление большой монументальности и даже грандиозности самого портала. Здесь этого нет, входная часть портала с широким, низким, непропорциональным проёмом, значительно ослабляет общее впечатление.

См. также 
 Мечеть Кей-Кубада
 Гробница Ширваншахов
 Мавзолей Сейида Яхья Бакуви

Примечания

Литература 
Памятники Баку
Достопримечательности Баку
Ичери-шехер
Всемирное наследие в Азербайджане
Дворец ширваншахов
Ширвано-апшеронская архитектурная школа